Rezultati Prvenstva Avstralije 1926 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Daphne Akhurst je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Daphne Akhurst (prvakinja)
  Esna Boyd (finale)
  Sylvia Harper (polfinale)
  Marjorie Cox (polfinale)
  Meryl O'Hara-Wood (četrtfinale)
  Katherine Le Mesurier (četrtfinale)
  M. Richardson (četrtfinale)
  H. Turner (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1926